Friedrich Kaulbach henviser til blandt andre:

 Friedrich Kaulbach (kunstner) (1822–1903) – tysk kunstner
 Friedrich Kaulbach (filosof) (1912–1992) – tysk filosof

Se også 
 Friedrich August von Kaulbach (1850–1920) – tysk kunstner